Лиам Алан Миллар (; родился 27 сентября 1999 года, Торонто, Онтарио, Канада) — канадский футболист, нападающий швейцарского клуба «Базель» и сборной Канады.

Клубная карьера 
Миллар начал карьеру на родине, играя за полулюбительские коллективы. В 2013 году он переехал в Англию, где сначала занимался в молодёжной академии «Фулхэма», а в 2016 году присоединился к молодёжи «Ливерпуля». В начале 2019 года для получения игровой практики Миллар на правах аренды перешёл в шотландский «Килмарнок». 1 февраля в матче против «Харт оф Мидлотиан» он дебютировал в шотландской Премьер-лиге. 11 марта в поединке против «Сент-Миррена» Лиам забил свой первый гол за «Килмарнок».

Международная карьера 
В 2017 году Миллар был включён в заявку молодёжной сборной Канады на участие в Молодёжном кубке КОНКАКАФ в Коста-Рике. На турнире он сыграл в матчах против Мексики, Гондураса и Антигуа и Барбуды.

24 марта 2018 года в товарищеском матче против сборной Новой Зеландии Миллар дебютировал за сборную Канады.

В 2019 году Миллар был включён в состав национальной сборной на Золотой кубок КОНКАКАФ 2019. На турнире он сыграл в матчах против команд Мартиники и Кубы.

Статистика в сборной

Примечания 

Футболисты Канады
Игроки сборной Канады по футболу (до 20 лет)
Игроки сборной Канады по футболу
Игроки ФК «Килмарнок»
Игроки ФК «Чарльтон Атлетик»
Игроки ФК «Базель»